Батарейка — многозначный термин:

 Батарейка — обиходное наименование применяемое к электро-химическим элементам питания и батареям.
 Батарейка — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 «Батарейка» — сингл и альбом (1999) группы «Жуки».
 Батарейка — название реки Бедельбай в Алматинской области Казахстана до 17.07.1997.

См. также 
 Батарея